|}

Die Hafenbahn Mustola ist eine finnische Bahnstrecke in der Region um Lappeenranta in Südkarelien.

Sie zweigt von der neuen Karelienbahn (Bahnstrecke Kouvola–Joensuu) vor dem Bahnhof Lappeenranta ab und führt um das Stadtzentrum herum bis Mustola. Die Strecke ist eine reine Güterzugstrecke, die von VR-Yhtymä bedient wird. Der Hafen von Mustola liegt am Saimaa-Kanal, etwa 20 km von der russischen Grenze entfernt.

Die Strecke wurde am 18. August 1988 eröffnet, am 3. Juni 2007 erfolgte die direkte Anbindung der Liegeplätze. Am 13. Dezember 2020 wurde die Strecke verkürzt, seither wird der Anschluss Mustola Timber Oy nicht mehr bedient.

Für den laufenden Unterhalt der Strecke in den nächsten Jahren wurden 2020 10 Mio. Euro eingeplant.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Finnland
Hafenbahn
Lappeenranta